Ви́ктор Ли́фшиц:
 Лифшиц, Виктор Исаакович (1924—2013) — советский архитектор.
 Лифшиц, Виктор Григорьевич (1941—2005) — советский и российский физик.